Hickman může být:

 Hickman (Nebraska) – městečko v okrese Lancaster v americkém státě Nebraska v USA
 Hickman County – 2 okresy v USA
 Jonathan Hickman (* 1972) – americký komiksový scenárista a kreslíř